Aurore steht für:

 Aurore (Rebsorte), Weißweinsorte
 Aurore (Automarke), ehemalige ungarische Automarke
 Madame Aurora und der Duft von Frühling, original Aurore, französischer Film (2017)
 L’Aurore (1897), französische Tageszeitung (bis 1916)
 L’Aurore-Klasse, mittlere U-Boot-Schiffsklasse der französischen Marine
 einen weiblichen Vornamen, die französische Form von Aurora, siehe dort

Siehe auch:
 Aurora (Begriffsklärung)